

Огден — місто, штат Арканзас
 Огден — місто, штат Айова
 Огден — місто, штат Канзас
 Огден — місто, штат Нью-Йорк
 Огден — місто, штат Юта
 Огден — селище, штат Іллінойс
 Огден — переписна місцевість, штат Північна Кароліна